Мбале — топоним.

 Мбале — город в Уганде.
 Мбале (округ) — округ в Уганде.
 Мбале (Кения) — город в Кении.